Tiffany Taylor puede referirse a:

 Tiffany Taylor (1977-), modelo y playmate estadounidense.
 Tiffany Taylor (1980-), actriz porno estadounidense.